Blösch, auch Bloesch ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Bloesch-Stöcker (1875–1978), deutsch-schweizerische Violinistin und Komponistin
 Cäsar Adolf Bloesch (1804–1863), Schweizer Mediziner, Politiker und Autor
 Eduard Blösch (1807–1866), Schweizer Politiker
 Emil Blösch (1838–1900), Schweizer reformierter Theologe, Kirchenhistoriker und Bibliothekar
 Fritz Blösch (1808–1887), Schweizer Grossrat und Unternehmer
 Hans Bloesch (1878–1945), Schweizer Philologe und Reiseschriftsteller
 Hansjörg Bloesch (1912–1992), Schweizer Klassischer Archäologe 
 Marie-Louise Bloesch-Moser († 1863), schweizerische Pensionatsleiterin 
 Max Bloesch (1908–1997), Schweizer „Storchenvater“, Turnlehrer und Feldhandballspieler